Montatura degli occhiali
 Montatura nei gioielli
Montatura del telescopio, che a sua volta può essere:
Montatura altazimutale
Montatura equatoriale